The Scourge of the Light è il nono album in studio del gruppo musicale statunitense Jag Panzer, pubblicato nel 2011.

Tracce

Collegamenti esterni